Lancarejo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Fumana procumbens.
 El nombre común de la planta Halimium ocymoides.